Витасек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Витасек, Иоганна (1865—1910) — австрийская учёная-ботаник, ученица Рихарда Веттштейна.
 Витасек, Ондржей (род. 1990) — чешский профессиональный хоккеист.
 Витасек, Петр (род. 1981) — чешский гребец.
 Витасек, Стефан (1870—1915) — психолог эмпирической школы.
 Витасек, Цтирад (1977—2019) — чешский массовый убийца.
 Витасек, Франтишек (1890—1973) — чехословацкий физико-географ и геоморфолог, член-корреспондент АН Чехословакии.
 Витасек, Ян Непомук Августин (1770—1839) — чешский композитор.
 Примечания